Blinds steht für:
 Blind (Poker), ein erzwungener Mindesteinsatz beim Kartenspiel Poker

Blinds ist der Familienname folgender Personen:
 Atis Blinds (* 1983), lettischer Unihockey- und Eishockeyspieler